Kozí potok (dopływ Chyżniańskiego Potoku) – potok, dopływ Chyżniańskiego Potoku na Słowacji
 Kozí potok (dopływ Plachtińskiego Potoku) – potok, dopływ Plachtinskiego Potoku na Słowacji
 Kozí potok (dopływ Tepli) – potok, dopływ potoku Teplá na Słowacji 
 Kozí potok (dopływ Turca) – potok, dopływ rzeki Turiec na Słowacji